Günderoth ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Günderoth (1893–1964), deutscher Politiker (Zentrum, CDU)
 Carl Hinrich von Saldern-Günderoth (1739–1788), deutscher Gutsbesitzer und Amtmann
 Ludwig Günderoth (1910–1994), deutscher Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Güntherodt